Берёза малорослая — русское название биологического таксона, которое может относиться к одному из двух видов растений из рода Берёза семейства Берёзовые: